Уильям Уистон (; 9 декабря 1667 — 22 августа 1752) — английский учёный-энциклопедист, историк, математик, теолог.

Окончил Клэр Колледж Кембриджского университета (бакалавр 1690, магистр 1695).

В 1696 году опубликовал книгу «Новая теория Земли от её сотворения…» (), в которой выдвинул предположение о происхождении Земли из кометы и о том, что Всемирный потоп был вызван прохождением Земли через хвост огромной кометы, состоявший из воды. В 1701 году занял пост помощника Исаака Ньютона в Кембриджском университете, два года спустя получил должность профессора. Однако в 1710 году Уистон был лишён этой должности вследствие того, что в своих теологических выступлениях начал утверждать исконную правоту арианства; подробному обоснованию этой позиции был посвящён труд Уистона «Возрождение первоначального христианства» (; 1711—1712, в 5 томах).

Уистону принадлежит ряд значительных переводов, прежде всего — перевод на английский язык «Иудейских древностей» Иосифа Флавия.

Литература  
 Roomet Jakapi. "William Whiston, The Universal Deluge, and a Terrible Specracle"
 Farrell, Maureen (1981). William Whiston. New York: Arno Press.
 Force, James E. (2002). William Whiston: Honest Newtonian. Cambridge: Cambridge University Press.

Богословы Великобритании
Переводчики на английский язык
Персоналии по алфавиту
Арианство
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Клэр-колледжа (Кембридж)
Лукасовский профессор математики
Профессора Кембриджского университета